Tomba peut désigner plusieurs choses :

Patronyme 
 Alberto Tomba est un skieur italien.

Toponyme 

 Tomba, une localité au Burkina Faso.
 Tomba III, un village du Cameroun dans la commune de Kobdombo.
 Tomba, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bar.

Autre 
 Tomba! est le nom américain du jeu vidéo Tombi!